Улица Све́кю ( — Смоляная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Свекю в Риге;
 Улица Свекю в Плявинясе.
 Улица Свекю в Юрмале.